

Ясний — місто, окружний центр, Оренбурзька область
 Ясний — селище, Совєтський район, Марій Ел
 Ясний — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Ясна
 Ясне